

Об () — річка в Західному Сибіру.
 Об () — місто в Новосибірській області.

Об () — департамент.
 Об () — муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн.
 Об () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.
 Об () — річка, притока Сени.